Ангел Ангелов може да се отнася за:

 Ангел Ангелов, няколко генерала с това име
 Ангел Ангелов (1872 – ?), български офицер, генерал-майор
 Ангел Ангелов (1914 – 1980), български офицер, генерал-майор
 Ангел Ангелов (1918 – ?), български офицер, генерал-майор
 Ангел Ангелов (р. 1930), български офицер, генерал-лейтенант
 Ангел Ангелов (р. 1943), български офицер, генерал-лейтенант
 Ангел Ангелов (1911 – 1979), български юрист
 Ангел Ангелов (1929 – 2017), български инженер, академик на БАН
 Ангел Ангелов (граф Анджелоти) (р. 1923), български художник
 Ангел Ангелов (р. 1943), български актьор и мим
 Ангел Ангелов (Гели) (р. 1948), български боксьор
 Ангел Ангелов (р. 1955), български културолог
 Ангел Ангелов – Джендема (р. 1958), български езиковед и рок музикант
 Ангел Ангелов (р. 1972), български дипломат
 Ангел Ангелов (учител) (р. 1974), български учител
 Ангел Г. Ангелов, български писател, роден в Пазарджик и живеещ във Варна